Финал Евробаскета 2017 — решающий матч чемпионата Европы по баскетболу 2017, который прошёл 17 сентября 2017 на арене Синан Эрдем Даум в Стамбуле, Турция. Сборная Словении одержала победу над сборной Сербии со счётом 93:85. Этот матч посетили 12 095 зрителя.

Словения в полуфинале чемпионата Европы обыграла сборную Испанию и впервые в своей истории вышла в финал Евробаскета. Сборная Сербии, финалист 2009 года, в полуфинале обыграла сборную России. Капитан сборной Сербии Милан Мачван единственный участник финала Евробаскета 2009 года.

Впервые в финале Евробаскета оба тренера представляли одну страну. Тренер сборной Словении Игор Кокошков играл против родной сборной Сербии.

Составы

Словения

Сербия

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания 

Чемпионат Европы по баскетболу 2017
Баскетбольные матчи
Сборная Словении по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу